José Filipe Correia Semedo – calciatore portoghese nato nel 1979
José Orlando Vinha Rocha Semedo – calciatore portoghese nato nel 1965
José Vitor Moreira Semedo – calciatore portoghese nato nel 1985

Pagine correlate
Semedo